Harald 3. (også Harold 3.) kan henvise til flere regenter:
 Harald Hårderåde (1015–1066) – konge af Norge 1046–1066.
 Harald Hen (ca. 1041–1080) – konge af Danmark 1074–1080.
 Harald Eiriksson (fl. 1190'erne) – jarl af Orkneyøerne.

Se også 
 Harald (drengenavn)
 Harald (forhistoriske konger)
 Harald 1. (flertydig)
 Harald 2. (flertydig)